
Rainbow Books () — перечень проприетарных (лицензируемых) стандартов цифровых компакт-дисков, определяющих их изготовление и использование. Название книги получили по цвету обложки,. Большая часть стандартов была создана компаниями Sony и Philips и лицензируются у Philips, стоимость одного стандарта составляет от 100 до 5000 долларов США. Некоторые спецификации легли в основу стандартов ISO, IEC, ECMA.

 Красная книга: System description CD Digital Audio, 1982
 CD-DA (IEC 60908)
 CD-Text — дополнение к CD-DA от 1996 года
 Зеленая книга, 1986, Philips
 CD-i — интерактивный
 Жёлтая книга: System description CD-ROM (8 and 12 cm), 1988
 CD-ROM (ECMA-130, ISO/IEC 10149)
 CD-ROM XA — дополнение к CD-ROM, 1991
 Оранжевая книга
 Часть 1: CD-MO, ноябрь 1990. Стандарт был отозван и недоступен для заказа.
 Часть 2: CD-R, CD-WO, CD-WORM (ECMA-394)
 Том 1: CD-R со скоростями 1x, 2x, 4x
 Том 2 «Multi-Speed»: скорости до 48x
 CD-RW, CD-E (ECMA-395)
 Том 1: CD-RW со скоростями 1x, 2x, 4x
 Том 2 «High Speed»: CD-RW со скоростями от 4x до 10x
 Том 3 «Ultra Speed»: CD-RW со скоростями от 8x до 32x
 Белая книга, 1993
 CD-Bridge
 Video CD
 Super Video CD (1999, IEC 62107)
 Синяя книга, 1995
 E-CD
 CD+
 CD+G
 Бежевая книга, 1992
 Photo CD
 Алая книга, 1999
 Super Audio CD
 Пурпурная (фиолетовая) книга, 2000
 DDCD

См. также 
 CD
 Оптический диск

Примечания

Литература 
 Origins and Successors of the Compact Disc: Contributions of Philips to Optical Storage, Springer, 2009, ISBN 9781402095535, Chapter 4 «Compact Disc Standards And Formats»
 Optical Storage Technology. The Compact Disc
 Compact Disc and Drive Formats

Ссылки 
 The Great Books // The World of CDs and DVDs. ThinkQuest Library.
 Encyclopedia Of Information Technology, 2007, ISBN 9788126907526, p74
 CD-ROM Standards Used, Wayne Brissette // «The Information Alley», Apple Computer, Inc.

Оптические диски